Raúl García Escudero (Pamplona, 1986. július 11. –) spanyol labdarúgó. 2015-től az Athletic Bilbao középpályása.

Statisztikái

Klubcsapatokban 
Legutóbb: 2022. szeptember 11-én lett frissítve.

Sikerei, díjai
Atlético Madrid
La Liga (1): 2013–14
Spanyol kupa (1): 2012–13
Spanyol szuperkupa (1): 2014
Európa-liga (1): 2009–10
Szuperkupa (2): 2010, 2012

Athletic Bilbao
Spanyol szuperkupa (1): 2020–21

Jegyzetek

További információk 

Spanyol labdarúgók
1986-ban született személyek
Labdarúgó-középpályások
Az Atlético Madrid labdarúgói
A CA Osasuna labdarúgói
Az Athletic Bilbao labdarúgói
Európa-liga-győztes labdarúgók
Spanyol bajnok labdarúgók
Élő személyek